Příjmení Halla nese více různých osobností:

 Rebecca Hallová (* 1982) – anglická herečka
 Edina Gallovitsová-Hallová (* 1984) – rumunská tenistka
 Ján Halla (1885–1955) – slovenský moderní básník a československý meziválečný politik
 Josef Halla (1814–1887) – rakouský lékař, vysokoškolský pedagog a politik německé národnosti z Čech
 Karel Halla (1838–1900) – rakouský politik české národnosti z Čech
 Virginia Hallová (1906–1982) – britská agentka

Externí odkazy